Franciszek Górecki − polski oficer piechoty, ofiara zbrodni katyńskiej
 Dariusz Górecki – profesor nauk prawnych, prawnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, senator VI kadencji wybrany z listy PiS w okręgu
 Henryk Mikołaj Górecki (ur. 6 grudnia 1933 w Czernicy k. Rybnika, zm. 12 listopada 2010 w Katowicach) – polski kompozytor i pedagog.
 Henryk Górecki – polski chemik technolog
 Henryk Górecki – polski automatyk i robotyk
 Jan Górecki (ur. 12 stycznia 1910 zm. 23 lutego 2003) – generał brygady LWP, polityk okresu PRL.
 Jan Górecki (ur. 18 sierpnia 1934 w Kłopoczynie) – polski ekonomista, profesor zwyczajny, rektor SGGW, dyplomata.
 Krzysztof Górecki – aktor
 Ludwik Górecki – profesor medycyny
 Marian Górecki (ur. 2 maja 1903 w Poznaniu, zm. 22 marca 1940 w Stutthof) – błogosławiony Kościoła katolickiego, prezbiter, męczennik
 Roman Górecki (ur. 27 sierpnia 1889 w Starej Soli, pow. starosamborski, woj. lwowskie, zm. 9 sierpnia 1946 w Iscoyd Park (Whitchurch), hrabstwo Shropshire) – doktor nauk prawnych, bankowiec, generał brygady Wojska Polskiego, minister przemysłu i handlu
 Ryszard Józef Górecki (ur. 15 lutego 1951 w Dulsku) – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Polskiej Akademii Nauk, senator VI i VII kadencji
 Ryszard Górecki (ur. 1956 w Słubicach) – polski plastyk
 Ryszard Górecki (ur. 1927, zm. 8 czerwca 2007) – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik „akcji Wieniec”.
 Wojciech Górecki – dyplomata

Inne:
 Górecki – singel grupy Lamb

Zobacz też 
 Gorecki